Personen
 György Piller (1899-1960), Hongaars schermer
 József Piller (1988), Hongaars voetballer
 Michael Piller (1948-2005), Amerikaans scenarioschrijver en televisieproducent
 Otto Piller (1942), Zwitsers politicus
 Pietro Piller Cottrer (1974), Italiaans langlaufer
Overige
 Pilleren
 Piller Straße

Achternaam